Temple Hill kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Tsz Wan Shan, berg,

Irland 

 Temple Hill (kulle i Irland), Munster, County Limerick, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar